QuadLife é um autômato celular. Possui grande parte de suas regras semelhantes às do Jogo da Vida, com a exceção de que este possui quatro estados "ligados". Quando uma nova célula nasce, se as três células vivas que causaram seu nascimento forem todas de estados diferentes, o novo estado da célula será o estado restante. Caso contrário, o novo estado é obtido pelo fator que tiver maioria nas três células.

Autômatos celulares